Columbiana kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Columbiana (Alabama)
Columbiana (Ohio)